Саутвуд (, ) — англоязычная фамилия и топоним.

Люди 
Фамилия
  (род. 1945) — британский учёный-астроном, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, начальник отдела науки и роботизированных исследований при ЕКА (2001—2011), Президент Королевского астрономического общества (2012—2014).
  (род. 1997) — английский футболист.
  (1931—2005) — британский биолог, профессор зоологии, вице-канцлер Оксфордского университета (1989—1993).
  (1937—2009) — американский киноактёр (снимался только в итальянских и испанских фильмах), владелец табачной фабрики.
Второе имя
  (1788—1861) — английский врач.

Топоним 
  — национальный парк в Австралии.
  — район г. Калгари (Канада).

См. также 
  — в г. Кембридж (Канада).
 Нортвуд (Северный лес)
 Иствуд (Восточный лес)
 Уэствуд (Западный лес)